Bolewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo 
 Bolewice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 SLR Bolewice